Las siglas VCS pueden referirse a:
 VCS, del inglés Version Control System ("sistema de control de versiones"), que es un sistema para gestionar los cambios de un proyecto de desarrollo de software;
 Atari VCS, una consola de videojuegos, más conocida como Atari 2600; o
 VCS, el código IATA del aeropuerto de Côn Đảo, de Vietnam.